S-tog (датск. — «S-поезда») — система пригородно-городских поездов агломерации Копенгагена, включая Хиллерёд, Клампенборг, Фредерикссунн, Фарум, Хёе-Тоструп и Кёге.

Длина железнодорожной сети — ок. 170 км, 85 станций (из них 1 подземная, 1 на эстакаде). Ежедневно S-tog перевозит около 357 тысяч пассажиров. Собственник — DSB. Первая линия была открыта в 1934 году.

Систему S-tog дополняет Копенгагенский метрополитен и обширная сеть автобусных маршрутов. Внутри центрального Копенгагена железная дорога проходит ниже уровня поверхности земли, но лишь одна станция Нёррепорт является полностью подземной.

Список маршрутов 
 A
 B
 Bx
 C
 E
 F
 H

Станции 

Железные дороги Дании
Городской поезд
Транспорт Копенгагена